Die Verbandsliga Niederrhein 1962/63 war die 7. Spielzeit der Verbandsliga Niederrhein, die von 1957 bis 1978 die höchste Spielklasse im niederrheinischen Amateur-Fußball der Männer war. Bis 1964 stellte diese Liga zusammen mit den Verbandsligen Mittelrhein und Westfalen den Unterbau zur II. Division Süd dar und war im damaligen deutschen Fußball-Ligasystem drittklassig.

Saisonabschluss 
Der Homberger SV wurde Niederrheinmeister. Durch Einführung der Fußball-Bundesliga und der Regionalligen gab es in dieser Saison keine Aufsteiger. Die TSG Karnap, die SpVgg Hochheide und der VfB Kleve stiegen in die Landesliga Niederrhein ab. Aus den Landesligen stiegen zur neuen Saison 1963/64 die Sportfreunde Walsum, Bayer Uerdingen und der SSV Velbert auf. Aus der II. Division kamen die Absteiger SV Neukirchen und FV Duisburg 08 hinzu.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Verbandsliga Niederrhein 1962/63 auf f-archiv.de
 Ehrentafel der Niederrhein-Meister bei D.S.F.S

Fußballsaison 1962/63
Fußball-Verbandsliga Niederrhein